Iona (Escócia) — ilha das Hébridas Interiores, Escócia
 Iona (Flórida)
 Iona (Idaho)
 Iona (Minnesota)
 Iona (Angola) — comuna angolana
 Iona (banda) —  banda musical

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos